Opstand in Tibet (1264)
Opstand in Tibet (1290)
Opstand in Tibet (1710)
Opstand in Tibet (1727-28)
Opstand in Tibet (1750)
Opstand in Tibet (1911)
Opstand in Tibet (1959)
Opstand in Tibet (1987-1993)
Opstand in Tibet (2008)
Opstand in Tibet (2011)

Zie ook 
Tibetaanse zelfverbrandingen